Battaglia di Gangut combattuta durante la Grande guerra del nord 
Gangut corazzata pluricalibro della Marina Imperiale Russa
Gangut nave da battaglia monocalibro della Marina Imperiale Russa